Itatinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itatinga (ort), São Paulo, 
 Itapetinga (ort), Bahia, 
 Itatinga (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar